Harveys Lake ou Harvey's Lake ou Harvey Lake fait référence aux lieux suivants, aux États-Unis :

 Harveys Lake, un borough du comté de Luzerne, en Pennsylvanie.
 , un lac  en Pennsylvanie, également appelé Harvey Lake ou Harvey's Lake.
 , un lac  dans le Vermont, également appelé Harvey Lake.